Greenstream (schip, 2013), een binnenvaarttanker die op LNG vaart
 Greenstreampijpleiding, onderdeel van het West-Libische gasproject, vervoert aardgas van Libië naar Italië